Castelleonesi – abitanti di Castelleone di Suasa
Castelleonesi – abitanti di Castelleone